Хейло — многозначный термин:
 Хейло — город и община в Нидерландах.
 Хейло, Сольвейг (род. 1981) — норвежский композитор и музыкант.

См. также 
 Хайло
 Хайлов